Франсуа де Люксембург-Линьи (; ) — герцог де Пине-Люксембург, пэр Франции, принц де Тенгри, граф де Русси и де Линьи, французский государственный деятель эпохи Религиозных войн, рыцарь орденов короля.

Биография 
Второй сын Антуана II де Люксембурга, графа де Бриенн, и Маргариты Савойской.

Первоначально предназначался для церковной карьеры, затем поступил на придворную службу.

23 ноября 1572 заключил со старшим братом Жаном III де Люксембургом соглашение о взаимном наследовании владений.

Был приближенным герцога Анжуйского, которого сопровождал при осаде Ла-Шарите, затем Иссуара, где одним из первых взобрался на крепостную стену. В 1575 участвовал в битве при Дормане. Став королём, Генрих в 1576 возвел сеньорию Пине в ранг герцогства, а в 1581 сделал его герцогством-пэрством, а сеньорию Тенгри — княжеством.

21 декабря 1580 был пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

В 1586 был направлен с дипломатической миссией в Рим к Сиксту V, оказавшему ему высокие почести. На обратном пути в Венеции был возведен в звание дворянина этой республики, как в своё время его родственник Луи де Люксембург-Линьи.

В 1587 разбил рейтаров на переправе через Мозель, у Пон-Сен-Венсана в Лотарингии, в ходе борьбы с реформатами, опустошавшими Эльзас, Лотарингию и Барруа.

В 1589 участвовал в осаде Парижа, а после убийства Генриха III по поручению католической знати вел переговоры с Генрихом Наваррским о перемене религии. Был направлен послом в Рим от группы католических пэров, чтобы проинформировать папу о намерении Генриха вернуться в лоно церкви, и убедить понтифика отказаться от поддержки Католической лиги. Провел в Риме семь месяцев, но испытал «жестокое разочарование», поскольку король все еще оставался еретиком, а герцог, хотя и прибыл с его согласия, но не имел официального статуса.

В 1595 совершил третью поездку в Рим, доставив папе формальную присягу Генриха IV. В ходе этого посольства вел переговоры о браке Генриха IV с Марией Медичи.

В 1608, после смерти бездетного племянника Шарля II де Люксембурга добился наследования графства Линьи, в обход старшей дочери графа Дианы де Люксембург.

Герцог де Сен-Симон пишет, что Франсуа де Пине был «судя по всему, был человек довольно ничтожный» (потому что единственную дочь, вышедшую замуж, выдал за Рене Потье, человека более низкого происхождения).

Семья 
1-я жена (1576): Диана Лотарингская (1558—1597), дочь Клода II, герцога Омальского, и Луизы де Брезе

Дети:
 Анри де Люксембург-Линьи (1582/1583—1616), герцог де Пине-Люксембург. Жена (1597): Мадлен де Монморанси (ок. 1582—1615), дама де Торе, дочь Гийома де Монморанси-Торе, и Анны де Лален
 Антуанетта (ум. 1596)
 Луиза (ум. 1602), аббатиса Нотр-Дам-де-Труа
 Франсуаза (1583)
 Маргарита (ум. 1645). Муж: Рене Потье, герцог де Трем
 Габриела (ум. в юности)
 Франсуа (ум. в юности)

2-я жена (1599): Маргарита Лотарингская (1564—1625), дочь Никола Лотарингского, герцога де Меркёра, и Жанны Савойской

Предки

Примечания

Литература 
 , col. 605—606
 
 

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Принцы и сеньоры де Тенгри
Пэры Франции
Участники Религиозных войн: Католики
Послы Франции в Ватикане